Внеочередные парламентские выборы в Гватемале проходили 14 августа 1994 года после досрочного роспуска Конгресса президентом Хорхе Серрано в ходе конституционного кризиса и в связи с введением конституционных реформ, одобренных на референдуме в январе 1994 года. В результате Гватемальский республиканский фронт одержал победу, получив 33 из 80 мест Конграсса. Явка, однако, составила лишь 21%. 

Конституционный кризис в Гватемале возник, когда президент Хорхе Серрано попытался захватить в стране полную власть, отменив действующую Конституцию, распустив парламент и Верховный суд, ввёл цензуру и пытался ограничить гражданские свободы. Однако, переворот не был поддержан внутри страны (в частности армией, на которую надеялся Серрано) и международным сообществом. Конституционный суд Гватемалы постановил, что его действия были нелегитимны. Серрано вынужден был оставить пост и бежать из страны.

Результаты

Литература
 Villagrán Kramer, Francisco. Biografía política de Guatemala: años de guerra y años de paz. FLACSO-Guatemala, 2004.
 Political handbook of the world 1994. New York, 1995.
 Elections in the Americas A Data Handbook Volume 1. North America, Central America, and the Caribbean. Edited by Dieter Nohlen. 2005.

Примечания 

Гватемала
Выборы в Гватемале
1994 год в Гватемале
Август 1994 года